La ville de Carlisle a connu deux sièges : 

 le siège de 1315
 le siège de 1645

Références 

Histoire de l'Écosse
Histoire de l'Angleterre